Une meule désigne généralement une pierre à moudre ou à aiguiser, la meule du meunier (pour moudre le grain), la meule du rémouleur. Par extension un objet cylindrique et notamment la meule de foin ou encore la meule de fromage. Ce mot peut aussi désigner un tas de bois recouvert de terre servant à faire du charbon de bois. 

Ce mot a donné les substantifs meunier, meulage, mouture, moulin et a la même racine que le verbe moudre.

Étymologie 
Ce mot vient du latin mola pour désigner la meule.

Meule de foin ou de paille 

La meule est un dispositif de séchage et stockage du foin ou de la paille début du , après la fauche ou la moisson, d'abord disposée à la main, puis en ballot géométriques, avant l'abandon de cette pratique au profit du stockage en balles, avec le développement de la mécanisation de l'agriculture.

Elle présentait l'inconvénient de pouvoir laisser moisir certaines de ses parties exposées à la pluie, au risque d'empoisonner ou rendre malades les animaux.

Outil 

Une meule est un bloc cylindrique abrasif qui peut être en pierre abrasive naturelle (meules en grès des Vosges) ou constituée de poussières abrasives frittées agglomérées entre elles par des résines phénoliques (meules bakélites), mélamine-formaldéhyde, ou des argiles (meules céramiques).

Des meules sont utilisées dans les meuleuses et les rectifieuses.
Les meules permettent d'arracher des petits morceaux de matière ou de couper par abrasion.

Anciennement, la meule trempait dans un bac plein d'eau, et était entraînée en rotation par une manivelle ; elle permettait, par exemple au rémouleur, d'aiguiser les couteaux et d'autres lames. Le terme « meuleuse » est apparu avec l'entraînement de la meule par un moteur électrique.

Actuellement, les meules s'emploient dans diverses industries comme la sidérurgie, les fonderies, les constructions métalliques, les constructions automobiles (émeri), les carrières des pierres et marbres.

Une meule émeri se prépare ou se redresse grâce à un outil complémentaire appelé dresse-meule, à pointe de diamant ou en barreau de carbure de silicium capable d'enlever de la matière à la meule.

Sens de rotation 

Une meule en grès s'utilise en dehors du fil, contrairement à la meule à émeri qui, elle, tourne vers le fil à aiguiser.

Meunerie 

Des meules ont été aussi destinées à moudre en farine les grains (céréales, glands, châtaignes, noisettes, caroubes, les olives ) d'abord à l'aide de meules légères tournées à la main, puis actionnées par des animaux ou par les ailes d'un moulin à vent ou par la roue ou la turbine d'un moulin à eau, avant l'avènement des moteurs qui ont équipé les moulins modernes. 

De petits moulins électriques individuels sont encore vendus pour produire soi-même de la farine fraîche.

Culture des champignons de couche 

Les meules représentent de longues bandes de compost dans les champignonnières sur lesquelles on faisait pousser des champignons de couche (voir photo).

Notes et références

Articles connexes 

 Conservatoire des meules et pavés du bassin d'Épernon
 Adirt
 L'industrie meulière

Outil